

Patronyme 

 Catherine Yan, mathématicienne sino-américaine
 Yan Jizhou (1917-2018), réalisateur chinois
 Long-Fei Yan (1988-), athlète chinois
 Yan Lianke (1958-), romancier chinois
 Cathy Yan (?-), réalisatrice sino-américaine

Toponyme

Le Yan, État de la Chine pendant la dynastie Zhou, du  à - 222.
 Yan antérieur
 Yan méridional
 Le Yan, aussi connu sous le nom de Grand Yan, État fondé en 756 par An Lushan, un général de la dynastie Tang.

Saint-Yan, commune de Saône-et-Loire.